Decanol ist der Name von mehreren isomeren Verbindungen mit der Summenformel C10H21OH aus der Gruppe der Alkanole:

 1-Decanol
 2-Decanol
 3-Decanol
 4-Decanol
 5-Decanol